Beatriz de Borbón (Beatriz Isabel Federica Alfonsa Eugenia Cristina María Teresa Bienvenida Ladislaa), (Palacio Real de la Granja de San Ildefonso (Segovia); 22 de junio de 1909 - Palacio Torlonia (Roma) el 22 de noviembre de 2002), fue infanta de España desde su nacimiento y princesa de Civitella-Cesi por su matrimonio en 1935 hasta la abolición de la monarquía italiana en 1946.

Biografía 
Nació el 22 de junio de 1909. Fue bautizada el 27 de junio del mismo año, imponiéndosele los nombres de Beatriz, Isabel, Federica, Alfonsa, Eugenia, Cristina, María Teresa, Bienvenida, Ladislaa. Fueron sus padrinos su tío abuelo, el archiduque Federico de Austria Teschen y su hija, la archiduquesa Isabel de Austria.  Beatriz fue la tercera de los hijos de Alfonso XIII y Victoria Eugenia de Battenberg, y como tal era nieta por parte paterna de Alfonso XII de España y su segunda esposa, María Cristina de Habsburgo-Lorena; por parte materna lo era del príncipe alemán Enrique de Battenberg y su esposa, la princesa Beatriz del Reino Unido, hija menor de la reina Victoria.

Fue llamada Beatriz, como su abuela materna. Familiarmente, era conocida como Baby. Fue además la última bisnieta de la reina Victoria en morir.

Ella y su hermana María Cristina aprendieron a tocar el piano con la famosa concertista polaca Carolina Peczenik, y a bailar con Marguerite Vacani, la profesora de danza de la reina Isabel II del Reino Unido y su hermana, la princesa Margarita.

Beatriz, al igual que el resto de la familia real española, tuvo que partir hacia el exilio el 15 de abril de 1931 tras proclamarse la Segunda República un día antes. La infanta Beatriz terminó fijando su residencia en Roma, donde residía su padre. Su madre se instaló definitivamente cerca de Lausana. En 1950 Beatriz regresó por primera vez a España desde su exilio, alojándose en el Hotel Ritz (Madrid). Acudieron numerosas personas a la puerta del hotel para dar su apoyo a la monarquía, pero ante estos hechos, el dictador Francisco Franco ordenó su salida de territorio español. Pasó algunas temporadas en el país, pero no volvió a fijar su domicilio habitual en su tierra natal. Poco antes de morir, pasó unas vacaciones en Santander, durante las cuales recordó su infancia. Fue nombrada en esas fechas alcaldesa honoraria de Piélagos (Cantabria).

Matrimonio y descendencia 

El rey Alfonso XIII, prevenido, quería pretendientes conocedores de los peligros de la hemofilia, la cual había afectado ya a dos de sus hijos varones, (Alfonso, el príncipe de Asturias, y al infante Gonzalo).

Beatriz de Borbón y Battenberg contrajo matrimonio en la iglesia El Santo Nombre de Jesús de Roma, el 14 de enero de 1935, con Alessandro Torlonia (1911-1986), V príncipe de Civitella-Cesi, hijo del príncipe Marino Alessandro Torlonia y su esposa, la norteamericana Mary Elsie Moore, pero como Alessandro era príncipe de una casa no reinante, Beatriz tuvo que renunciar a sus derechos de sucesión al trono de España, hecho que fue recogido en las capitulaciones matrimoniales. Hasta ese momento, a causa de la renuncia a sus derechos dinásticos de sus hermanos mayores, Alfonso y Jaime, en 1933, la infanta Beatriz era la segunda en la línea de sucesión al vacante trono español, tras su hermano menor, don Juan de Borbón, padre del rey Juan Carlos I y abuelo del actual rey Felipe VI.

La infanta Beatriz y Alessandro Torlonia fueron padres de cuatro hijos:

 Alessandra ("Sandra") Torlonia y Borbón (1936-2014), quien contrajo matrimonio con el conde italiano Clemente Lecquio di Assaba (1925-1971), tuvieron dos hijos.
 Alessandro Lecquio di Assaba y Torlonia (1960).
 Desideria Lecquio di Assaba y Torlonia (1962).
 Marco Torlonia y Borbón, VI príncipe de Civitella-Cesi (1937-2014), quien contrajo matrimonio con la princesa Orsetta Caracciolo dei principi di Castagneto, con quien tuvo un hijo, luego con Philippa Catherine McDonald, con quien tuvo a su segunda hija, y casado en terceras nupcias con Blažena Anna Helena Svitáková, con quien tuvo a su tercera hija.
 Juan Torlonia y Caracciolo (1962).
 Victoria Torlonia y McDonald (1971).
 Catalina Torlonia y Svitáková (1974).
 Marino Torlonia y Borbón (1939-1995), que murió soltero, víctima del Sida.
 Olimpia Torlonia y Borbón (n. 1943), quien contrajo matrimonio con Paul-Annik Weiller, tuvieron seis hijos:
Béatrice Weiller y Torlonia (1967).
 Sibilla Weiller y Torlonia (1968).
 Paul-Alexandre Weiller y Torlonia (1970-1975).
 Laura Weiller y Torlonia (1974-1980).
 Cosima Weiller y Torlonia (1984).
 Domitila Weiller y Torlonia (1985).

La infanta Beatriz falleció en su residencia de Roma, el Palacio Torlonia, de la Vía Bocca di Leone, 78, y fue enterrada en esa ciudad. A sus funerales asistieron su sobrino el rey de España, Juan Carlos I, su esposa la reina Sofía y el entonces príncipe de Asturias.

<center>
{| class="wikitable"
| <center>Escudo como infanta(Hasta 1935)
| Escudo como infanta yprincesa de Civitella-Cesi(Hasta 1986) 
| Escudo como infanta y viuda(1986-2002)
|}

Distinciones honoríficas 
 22 de junio de 1919: Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa. ( Reino de España)
 12 de febrero de 1960: Dama gran cruz de justicia de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge. ()

Ancestros

Notas

Referencias

Bibliografía 
 Cinco días con la infanta Beatriz de Borbón y Battenberg, Hija de Alfonso XIII. Su testimonio sobre su vida y sus circunstancias. Escrito por Pilar García Louapre

Enlaces externos 

Infantas de España por nacimiento
Casa de Borbón en España
Nacidos en el Real Sitio de San Ildefonso
Nobles de la provincia de Segovia
Nobles de España del siglo XX
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Damas grandes cruces de justicia de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge
Matrimonios morganáticos
Damas de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla
Infantes de España del siglo XX
Infantes de España (Casa de Borbón)
Infantes de España del siglo XXI
Españolas del siglo XX
Fallecidos en Roma